Die 18. Champions Trophy der Herren im Hockey fand vom 7. bis zum 15. Dezember 1996 in Madras (heute Chennai) statt. Die niederländische Auswahl konnte den Titel zum dritten Mal erringen.

Teilnehmer 

   (Olympiasieger 1996 und Vizeweltmeister)
   (Weltmeister 1994) 
   (Olympiazweiter)
   (Olympiadritter und WM-Dritter)
   (Titelverteidiger, WM-Vierter und Olympiavierter)
   (Gastgeber und WM-Fünfter)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

1996
Hockey 1996
Sportveranstaltung in Chennai
Hockeywettbewerb in Indien